6906 Джонмілз (6906 Johnmills) — астероїд головного поясу, відкритий 19 листопада 1990 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,273.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6901-7000)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1990
Головний пояс астероїдів